Сезон 2004/2005 стал для Реал Мадрида 74-м в Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

55.300.000

Зима 

3.400.000

Ушли из клуба

Лето 

0

Зима 

9.250.000

Общие убытки:58.700.000

Общая прибыль:9.250.000

Разница:49.450.000

Соревнования

Примера

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Испании

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

Лига чемпионов

Квалификация

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|
Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2004/2005